Das 10-km-Skilanglauf-Rennen der Frauen im freien Stil bei den Olympischen Winterspielen 2018 fand am 15. Februar 2018 im Alpensia Cross-Country Skiing Centre statt. Die Goldmedaille und eine Bronzemedaille gingen mit Ragnhild Haga und Marit Bjørgen an zwei Norwegerinnen. Die Silbermedaille gewann Charlotte Kalla aus Schweden. Aufgrund von Zeitgleichheit mit Bjørgen wurde der Finnin Krista Pärmäkoski ebenfalls eine Bronzemedaille zugesprochen.

Daten 
 Datum: 15. Februar 2018, 15:30 Uhr
 Streckenlänge: 2 × 5,071 km
 Höhenunterschied: 57 m
 Maximalanstieg: 35 m
 Totalanstieg: 2 × 203 m
 90 Teilnehmerinnen aus 40 Ländern, alle in der Wertung

Ergebnisse

Weblinks 
 

Freier Stil (Frauen)
Frauenskiwettbewerb